Cheikh Ahmadou "Bamba" Fall (n. 1986), cestista senegalese
 Cheikh Amadou "Daguit" Fall (1946-2008), cestista senegalese